Metro 2033 (boek), een boek van Dmitry Glukhovsky
 Metro 2033 (computerspel), een computerspel van 4A Games gebaseerd op het gelijknamige boek